Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одной из номинированных на нее актрис за выдающееся исполнение роли второго плана в телефильме или мини-сериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 19 мая 1975 года на 27-ой церемонии награждения премией «Эмми» актрисе Джульете Миллс за роль Саманты Кейди в телефильме «Королевская скамья VII». Премия в данной категории подверглась серьезной критике в 2006 году на 58-ой церемонии награждения. Причиной этому послужило то, что актриса Эллен Бёрстин была номинирована как лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале за ее работу в фильме «Миссис Харрис», хотя ее роль занимала 14 секунд экранного времени и состояла из 38 слов. После этой ситуации изменились правила, согласно которым отбираются кандидаты на номинацию. В настоящее время для того чтобы получить номинацию на премию во всех категориях, касающихся ролей второго плана, актёрам и актрисам необходимо иметь не менее 5 % экранного времени в тех проектах, за участие в которых их могут номинировать.

За все время существования премии ее получили 40 актрис. Актриса Джулианна Николсон — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль Лори Росс, лучшей подруги детектива Мейр Шиэн, в мини-сериале «Мейр из Исттауна». Актрисы Мэр Уиннингэм, Джейн Александер, Коллин Дьюхерст, Джуди Дэвис и Реджина Кинг завоевали большинство наград в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме»; они являются двукратным обладательницами премии. Актриса Кэти Бэйтс семь раз номинировалась на премию как лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме».

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме
 Премия «Спутник» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм

Примечания 

Актриса в мини-сериале или фильме2
Награды актрисам